Isfana () ist eine Stadt im Gebiet Batken im äußersten Südwesten von Kirgisistan.

Isfana liegt an der Südflanke der Turkestankette. Die Einwohnerzahl betrug 2009 18.244. Seit 2001 besitzt Isfana die Stadtrechte. Isfana ist Verwaltungssitz des Rajons Leilek.

Weblinks 

Ort im Gebiet Batken
Stadtrechtsverleihung 2001